Xiphophorus är ett släkte av fiskar i Sydamerika samt Mexiko, Centralamerika och Västindien. Det hör till de levandefödande tandkarparna i familjen Poeciliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Xiphophorus